Jules Schwitzguébel va ser un ciclista suís. S'especialitza en la pista concretament en el mig fons, on va guanyar una medalla de bronze al Campionat del món de 1906, per darrere francès Louis Darragon i el belga Arthur Vanderstuyft.

Referències 
 Palmarès a sitiodeciclismo.net
 Palmarès a cyclebase.nl
 Palmarès a museociclismo.it

Ciclistes suïssos